Cideng, een wijk in Centraal-Jakarta
 Kamp Tjideng, een Japans interneringskamp voor vrouwen en kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog